Hefner steht für:
 Hefner, einen ausgestorbenen Beruf im Brauereiwesen
 Hefner (Band), britische Indie-Rock-Band

Hefner ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Hefner (1930–2009), US-amerikanischer Politiker der Demokraten
 Christie Hefner (* 1952), US-amerikanische Unternehmerin
 Crystal Hefner (Crystal Harris; * 1986) US-amerikanisches Model, Playmate und Musikerin
 Eleonore Hefner (* 1955), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Kulturvermittlerin
 Friedrich von Hefner-Alteneck (1845–1904), deutscher Konstrukteur, Elektrotechniker und Ingenieur
 Hugh Hefner (1926–2017), US-amerikanischer Verleger
 Jakob Heinrich von Hefner-Alteneck (1811–1903), deutscher Kunst- und Kulturhistoriker
 Keith Hefner (1929–2016), US-amerikanischer Schauspieler und Komponist
 Otto Titan von Hefner (1827–1870), Münchner Heraldiker
 Ulrich Hefner (* 1961), deutscher Polizeibeamter, Journalist und Krimiautor

Siehe auch:
 Heffner
 Häfner